Zawisłocze (Gniewczyna Tryniecka)
 Zawisłocze (Tryńcza)